Als wir träumten steht für:

 Als wir träumten (Roman), Roman von Clemens Meyer (2006)
 Als wir träumten (Film), deutscher Film von Andreas Dresen (2015)